

Див. також 
 Адміністративний поділ Куби
 Куба

Примітки 

Куба
Списки:Куба